DFTD est le sigle de , un cancer facial du Diable de Tasmanie, l'un des rares cancers contagieux connus.
 DFTD est un sous-label du label britannique Defected Records.
 DftD est le sigle de Danger from the Deep, un simulateur de sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale.